Heaven Shall Burn... When We Are Gathered е четвърти студиен албум на блек метъл групата Marduk. Преиздаден е през 2006 г. с бонус песни. Заглавието е препратка към песента на Bathory Dies Irae.

Състав 
 Ерик „Легиън“ Хагщедт – вокали
 Морган „Ивъл“ Хякансон – китара
 Роджър „Боги“ Свенсон – бас
 Фредрик Андерсон – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Мардук
Музикални албуми от 1996 година